Peter Breuer kan syfta på:

* Peter Breuer (1472–1541), tysk skulptör
 Peter Breuer (1856–1930), tysk skulptör